Белокони — название населённых пунктов.

Украина 
 Полтавская область
 Белокони — село в Новосанжарском районе, ликвидировано в 1999 году.
 Белокони — село Решетиловском районе.